Сивыс-Ях (в переводе с хантыйского «Младшая сестра») — посёлок в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО. Расстояние до Нефтеюганска — 169 км.

История 

Основан в 1969 году в связи со строительством нефтепровода Усть-Балык—Омск.

23 октября 1970 года произведён пуск нефтеперекачивающей станции № 1.

1 декабря 1970 года население составляло 88 человек.

В 1972 году образовался Салымский сельский Совет народных депутатов, куда вошли: Сивысь-Ях, Салым, Куть-Ях и КС-6.

В 1974 году построены детский сад и клуб.

24 марта 1978 году решением исполкома Тюменского областного совета народных депутатов № 117 посёлок Сивысь-Ях зарегистрирован как вновь образованный населённый пункт на территории ХМАО.

В 1979 году построена первая начальная школа.

В 2000 году построена новая школа, после чего старая стала сельской библиотекой.

Население 
Численность населения по состоянию на 01.01.2008г

Спорт 

В посёлке есть спортзал «Прометей», на ремонт которого в 2004 году по решению думы Нефтеюганского района было выделено 1 887 тыс. рублей. В 1990-е годы в Сивысь-Ях приезжала московская команда по мини-футболу «Спартак» по плану спортивного мероприятия Нефтеюганского района «Футбол без границ».

Примечания 

Населённые пункты Нефтеюганского района